links bezieht sich auf:

 Richtungs- oder Seitenangabe, siehe Links und rechts
 politische Ausrichtung, siehe Politische Linke
 links, Zeitschrift des Sozialistischen Büros (1969–1997), siehe Sozialistisches Büro #Zeitschrift links

Links steht für:
 Links (Browser), textbasierter Webbrowser
 Links (Golf), bestimmter Typ von Golfplatz
 Links (Spieleserie), Reihe von Golf-Simulationen
 Ch. Links Verlag, Berliner Sachbuchverlag
 Plural der Kurzform von Hyperlink
 LINKS (Politische Partei), Österreich

Links ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Links (* 1954), deutscher Verleger und Buchautor
 Fritz Links (1896–1976), österreichischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Joseph Gluckstein Links (1904–1997), britischer Schriftsteller, Kunsthistoriker und Kürschner
 Mpho Links (* 1995), südafrikanischer Hochspringer
 Roland Links (1931–2015), deutscher Germanist und Verlagsleiter

Siehe auch:

 Linke (Begriffsklärung)
 Linx (Begriffsklärung)
 Lynx (Begriffsklärung)
 Link (Begriffsklärung)